Distretto di Chilca – distretto del Perù nella regione di Junín
Distretto di Chilca – distretto del Perù nella regione di Lima